Фили́пп Си́дский  (; вторая половина IV века — после 431 года) —  писатель-историк, христианский священник.

Биография 
Филипп родился в Памфилии, в городе Сиде. Филипп был родственником софиста Троила, родством с которым он гордился. В Сиде во время правления императора Феодосия Великого переселился Родон, преподаватель и ученик руководителя Александрийской богословской школы Дидима Слепца. Филипп становится учеником Родона. После обучения Филипп вместе и Троилом переезжает в Константинополь. В столице Филипп — дьякон и общается с Иоанном Златоустом. Сохранилось письмо святителя Иоанна Златоуста к Филиппу Сидскому, издано в 52 томе Греческой Патрологии. Являясь диаконом, Филипп занимается изучением наук и собирает книги, сам начинает писать книги. Он написал сочинение в опровержение книге императора Юлиана и составил «Христианскую историю», разделив ее на тридцать шесть книг, из которых каждая содержала в себе много томов, так что всех томов доходило почти до тысячи. Впоследствии Филипп становится иереем и активно участвует в церковной жизни Константинополя. После смерти архиепископа Аттика Филипп, Прокл и Сисиний — кандидаты на архиепископскую кафедру Константинополя. Был выбран Сисиний в 426 году. Это рукоположение очень огорчило Филиппа, и он, по свидетельству Сократа Схоластика, в написанной им христианской истории наговорил много в осуждение этого рукоположения, порицая как рукоположенного, так и рукополагавших, а особенно мариан. После смерти Сисиния одни хотели видеть патриархом Филиппа, другие Прокла, но император Феодосий II предпочитает и ставит в патриархи иноземца из Антиохии по имени Несторий в 428 году. Несторий начинает распространять своё учение, Филипп выступает, с очень резкими обличениями против учения Нестория и был осужден Несторием, как «манихей», на поместном соборе. В 431 году Филипп, Прокл и Максимиан — кандидаты на место архиепископа Константинополя. Архиепископом был выбран Максимиан.

Сочинения Филиппа 
«Христианская история», по свидетельству патриарха Фотия, начиналась словами: «В начале сотворил Бог небо и землю.» (); это сочинение многословно повсюду, в нём весьма пестрый обзор истории. Фотий читал историю Филиппа, состоящую из 24 сочинений, каждое из которых содержало 24 книги. Язык «Христианской истории», по мнению Фотия, пёстрый, без деликатности или изящества, и скоро надоедает, или положительно внушает отвращение; цель изложения состоит в том, чтобы скорее показать собственное знание, чем принести пользу читателю, большая часть затрагиваемых тем «Христианской истории» не имеет никакого отношения к истории, и работу можно было бы назвать трактатом обо всех видах предметов, а не истории, безвкусным излиянием мыслей. 

«Христианская история» потеряна; из неё сохранилось несколько отрывков в , приписываемых Никифору Каллисту.

Другие сочинения Филиппа не сохранились.

Примечания

Ссылки  
 Сократ Схоластик, Церковная история, кн. VII, главы 26, 27, 29, 35
 BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS. 35  Philippe de Side, Histoire Chrétienne
 Photius: Bibliotheca. Philip of Side, Christian History
 Фотий, «Библиотека» Cod. 35. Филипп из Сиде. Христианская история.
 А. И. Бриллиантов Лекции по истории Древней Церкви. Несторианский спор. Спор из — за Нестория (428–435 гг.). Начало спора
 Православная энциклопедия «Древо». Филипп Сидский
 Архимандрит Киприан (Керн). Патрология. I. Глава XI. Афинагор
 PG 52, col. 729.
 PG 39, col. 229.
 Ващева И. Ю., "Малоизвестные "Церковные истории" V века: В поисках образца", Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2010, № 5 (1), 220-227:

Церковные деятели IV века
Писатели IV века
Церковные деятели V века
Писатели V века
Персоналии по алфавиту
Историки Византии
Историки церкви
Историки V века
Историки Древнего Рима
Историки по алфавиту
Древнегреческие историки